Collins Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Collins Creek (King River), Nebenfluss des King River (Katherine River) im Northern Territory
 Collins Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)

in Kanada:
 Collins Creek (Ontario)